Андре́й Серге́евич Ела́гин (16.9.1920, Уральск, Киргизская АССР, РСФСР — 2.8.1993, Алматы, Казахстан) — советский учёный-историк, доктор исторических наук (1970), профессор (1980).

Биография 
Родился в Уральске 16 сентября 1920 года.

В 1941 году окончил исторический факультет Уральского педагогического института, участник Великой Отечественной войны.

В 1945—48 годах — преподаватель Уральского педагогического института. В 1950—54 годах — учёный секретарь АН КазССР. В 1951 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в Западном Казахстане (1921—1925 гг.)».

С 1954 до конца жизни — старший научный сотрудник в Институте истории, археологии и этнографии АН КазССР. В 1970 году защищает докторскую диссертацию на тему «Социалистическое строительство в Казахстане в годы гражданской войны (1918—1920 гг.)».

Основные научные исследования посвящены истории Казахстана периода Октябрьской революции и Гражданской войны, истории возникновения и развития городов Казахстана. Участвовал в написании 4-го тома 5-томной «Истории Казахской ССР». В первые годы независимости исследовал историю казачества и казачьих войск в Казахстане, совместно с другими историками республики написал несколько научно-популярных статей, где выступил за сохранение территориальной целостности Казахстана, критиковал «идеи» пересмотра границ республики, выдвигаемые казачеством.

Примечания

Литература 
 

Историки Казахстана
Выпускники Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова
Преподаватели Западно-Казахстанского государственного университета имени Махамбета Утемисова